YAC steht für:
 Yeast Artificial Chromosome, künstliches Chromosom
 Cat Lake Airport (IATA-Code), Flugplatz der Cat Lake First Nation, Kenora District, Ontario, Kanada

yac steht für:
 Pass Valley Yali (ISO-639-3-Code), Varietät von Yali (Sprache), Sprache der Yali (Volk) in Papua, Indonesien

Abkürzung